DMZ může být:
 Demilitarizované pásmo (též demilitarizovaná zóna, zkratka DMZ)
 DMZ (hudební skupina) – americká hudební skupina
 DMZ (informatika) – podsíť, která je z bezpečnostních důvodů oddělena od ostatních zařízení
 DMZ (komiks) – americká komiksová série
 DMZ (seriál) – americký televizní seriál